Nom de tres reis d'Assíria:
 Teglatfalassar I 1115-1076 aC
 Teglatfalassar II 967-935 aC
 Teglatfalassar III 745-727 aC